Böhme se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Wolfgang Böhme
 Paul Böhme